Hrvatska
 Žitomir (Sveti Ivan Zelina) naseljeno mjesto u sastavu grada Svetog Ivana Zeline, Zagrebačka županija

Ukrajina
 Žitomir (Ukrajina), grad u središnjoj Ukrajini središte Žitomirske oblasti